Tubulicrinis of het oploskorstje is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Hymenochaetaceae. Het geslacht werd voor het eerst in 1956 beschreven door de mycoloog Marinus Anton Donk.

Soorten
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 42 soorten (peildatum februari 2022):

Hymenochaetaceae
Schimmelgeslacht